Llista de campions d'Europa d'enduro FIM, denominació que rebia l'actual Campionat del Món d'enduro fins al 1989 inclòs.
 Campionat d'Europa d'enduro, instaurat per la UEM el 1993, anomenat oficialment European Enduro Championship.